
Caracciolo, casato nobiliare di origine napoletana

Persone

Religiosi 
Antonio Caracciolo (1515-1570) – vescovo cattolico italiano, convertitosi al calvinismo
Diego Innico Caracciolo di Martina (1759-1820) – cardinale italiano, prefetto della Segnatura Apostolica e della Congregazione per le indulgenze e le sacre reliquie
Filippo Giudice Caracciolo (1785-1844) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano.
San Francesco Caracciolo (Ascanio Caracciolo) – presbitero italiano, fondatore dell'Ordine dei Chierici Regolari Minori
Giovanni Costanzo Caracciolo (1715-1780) – diacono e cardinale italiano, prefetto di Castel Sant'Angelo
Innico Caracciolo (1607-1685) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Innico Caracciolo (1642-1730) – cardinale e vescovo cattolico italiano
Marino Ascanio Caracciolo (1468-1538) – cardinale e vescovo cattolico italiano
Niccolò Caracciolo Moschino (prima metà del XIV secolo–1389) – teologo e cardinale italiano 
Nicola Maria Caracciolo (1512-1568) – vescovo cattolico italiano
Niccolò Caracciolo (1658-1728) – cardinale italiano 
Roberto Caracciolo (1425-1495) – frate predicatore e vescovo cattolico italiano
Tommaso Caracciolo (1599-1663) – arcivescovo cattolico italiano

Sportivi 
Andrea Caracciolo (n. 1981) – calciatore italiano
Antonio Caracciolo (1917-2017) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista 
Antonio Caracciolo (n. 1990) – calciatore italiano, di ruolo difensore 
Erica Caracciolo (n.1986) – cestista italiana
Fabio Caracciolo (n. 1984) – calciatore belga di origine italiana, di ruolo attaccante
Fabrizio Caracciolo (n. 1974) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista.

Cinema e spettacolo 
Costanza Caracciolo (n. 1990) – modella, conduttrice televisiva, attrice e stilista italiana.
Emanuele Caracciolo (1912-1944) – regista italiano, vittima dell'eccidio delle Fosse Ardeatine
Franco Caracciolo (1944-1992) – attore cinematografico italiano
Franco Caracciolo (1920-1999) – direttore d'orchestra italiano
Joseph M. Caracciolo Jr. – produttore cinematografico statunitense
Juanita Caracciolo (1888-1924) – attrice teatrale e soprano italiana

Altri 
Alberto Caracciolo (1918-1990) – filosofo, accademico e traduttore italiano
Alessia Caracciolo (n. 1996) – cantante canadese di origini italiane, Best New Artist ai Grammy Awards 2018 
Allegra Agnelli Caracciolo di Castagneto (n. 1945) – filantropa italiana, vicepresidente dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro
Bartolomeo Caracciolo (1300 ca–1362) – nobile e diplomatico del Regno di Napoli
Giovanni Battista (Battistello) Caracciolo (1578-1635) – pittore italiano, discepolo di Caravaggio 
Camillo Caracciolo di Bella (1821-1888) – politico e diplomatico italiano
Carlo Caracciolo (1925-2008) – editore, imprenditore e nobile italiano.
Camillo Caracciolo di Bella (1821-1888) – politico italiano, designato Cavaliere di Gran Croce
Carmine Nicolao Caracciolo (1671-1726) – nobile italiano e Grande di Spagna, nominato viceré spagnolo del Perù 
Domenico Caracciolo (1715-1785) – nobile italiano, diplomatico e segretario di Stato del Regno di Napoli
Emilio Caracciolo di Sarno (1835-1914) – prefetto e politico italiano
Enrichetta Caracciolo (1821-1901) – nobile italiana, autrice de Misteri del chiostro napoletano
Ettore Caracciolo (1933-2011) – psicologo italiano
Fabrizio Caracciolo (1607-1683) – nobile italiano, Patrizio Napoletano, feudatario, prefetto e governatore
Filippo Caracciolo di Castagneto (1903-1965) – nobile e politico italiano, segretario generale aggiunto del Consiglio d'Europa dal 1949 al 1954
Francesco Caracciolo (1752-1799) – nobile italiano, ammiraglio nel Regno di Napoli
Gaetano Caracciolo (1837-1909) – politico italiano, Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia
Galeazzo Caracciolo (1517-1586) – nobile italiano di confessione calvinista, Cavaliere dell'Ordine del Toson d'Oro
Giovanna Caracciolo (1910-1983) – stilista italiana
Giovanni Battista Caracciolo (1695-1765) – filosofo, matematico e trattatista italiano
Girolamo Maria Caracciolo (1617-1682) – nobile e militare italiano
Luciano Barra Caracciolo (n. 1959) – giurista, magistrato e politico italiano
Lucio Caracciolo (n. 1954) – giornalista, saggista e docente italiano.
Lucio Caracciolo (1771-1833) – generale italiano
Luigi Caracciolo (1826-1889) – senatore designato Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia
Marella Agnelli Caracciolo di Castagneto (1927-2019) – nobildonna, collezionista d'arte, socialite e icona di stile italiana, vedova di Gianni Agnelli
Mario Caracciolo di Feroleto (1880-1954) – generale d'armata italiano
Pasquale Caracciolo (floruit 1566) – nobile e scrittore italiano, attivo nella seconda metà del XVI secolo
Petracone Caracciolo († 1522) – nobile italiano, Gran Cancelliere del Regno di Napoli
Petracone V Caracciolo (1674-1752) – nobile italiano, Maestro di Campo nell'esercito imperiale
Pietro Caracciolo (n. 1952) – saggista e storico italiano
Pietro Antonio Caracciolo (1460-XVI secolo) – commediografo italiano
Riccardo Caracciolo (†  1395) – nobile italiano, Gran Maestro dei Cavalieri Ospitalieri
Antonio Caracciolo († 1389) - conte ciambellano della regina di Napoli
Giovanni (Ser Gianni) Caracciolo (1372-1432) – ciambellano del re di Napoli
Tommaso Caracciolo (1572-1631) – militare italiano, arruolato nell’esercito di Spagna

Edifici
Casa Caracciolo – palazzo di Villa Santa Maria

Castelli 

 Castello Caracciolo – Brienza

 Castello Caracciolo – Tocco da Casauria

Altro
Caracciolo – fregata a vela (poi declassata a corvetta) della Regia Marina
Caracciolo – pirocorvetta ad elica della Regia Marina
Classe Francesco Caracciolo – classe di navi da battaglia della Regia Marina.
Torre Caracciolo – frazione di Marano di Napoli

Pagine correlate 

Ammiraglio Caracciolo
 Palazzo Caracciolo
 Villa Caracciolo